Доращивание — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области России. Входит в состав Александрово-Гайского муниципального образования.

История 
Основан в 1980 г.

Население

Инфраструктура 
Было развитое сельское хозяйство.

Транспорт 
У хутора проходит дорога 63К-00032. Остановка Доращивание. Автобусное сообщение Александров Гай — Канавка.

Примечания 

Населённые пункты Александрово-Гайского района